Le qualificazioni del singolare femminile del Western & Southern Open 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Magdaléna Rybáriková (ultimo turno)
  Elise Mertens (primo turno)
  Mona Barthel (primo turno)
  Donna Vekić (qualificata)
  Johanna Larsson (primo turno)
  Sorana Cîrstea (primo turno)
  Monica Niculescu (primo turno)
  Ashleigh Barty (qualificata)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Natalia Vikhlyantseva (ultimo turno, Lucky loser)
  Christina McHale (primo turno)
  Lara Arruabarrena (primo turno)

  Carina Witthöft (ultimo turno)
  Varvara Lepchenko (qualificata)
  Mónica Puig (qualificata)
  Heather Watson (primo turno)
  Verónica Cepede Royg (qualificata)
  Francesca Schiavone (ultimo turno)
  Beatriz Haddad Maia (qualificata)
  Misaki Doi (primo turno)
  Evgeniya Rodina (primo turno)
  Camila Giorgi (qualificata)
  Kirsten Flipkens (ultimo turno)
  Magda Linette (qualificata)

Qualificate 

  Camila Giorgi
  Aliaksandra Sasnovich
  Magda Linette
  Donna Vekić
  Beatriz Haddad Maia
  Aleksandra Krunić

  Mónica Puig
  Ashleigh Barty
  Taylor Townsend
  Françoise Abanda
  Verónica Cepede Royg
  Varvara Lepchenko

Lucky loser 

  Natalia Vikhlyantseva

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2017